Хаммуда-паша (? — 1666) — 3-й бей Тунісу в 1631—1666 роках.
 Хаммуда (1759—1814) — 5-й бей Тунісу з династії Хусейнидів в 1782—1814 роках.